"Święty Sykstus” – 2 miasta we Francji:
 Saint-Sixte (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Sixte (Loara) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy